Osoby o tym nazwisku:
 Grażyna Miłkowska – polska pedagog
 Monika Latos-Miłkowska – polska prawnik